Tentaciones hace referencia a varios artículos:

Arte
 Las tentaciones de san Antonio Abad (el Bosco), cuadro pictórico.
 La tentación de Cristo (Botticelli), fresco.
 La tentación de San Antonio

Publicaciones
 El País de las Tentaciones, suplemento del periódico español El País.
 Las Tentaciones de san Antonio (Grünewald), suplemento del periódico español El País.

Televisión
 Tentaciones (telenovela), programa mexicano;
 Tentaciones (programa de televisión de España), de Canal+;
 Placeres y Tentaciones, serie de televisión peruana.
 Tentaciones (serie de televisión), comedia de situación colombiana.

Además
 Tentaciones''', álbum de Luzbel;